Cyprianskirchen sind Kirchengebäude, die dem Märtyrer Cyprian von Antiochien († 304) oder dem Kirchenvater Cyprian von Karthago (um 200 – 258) geweiht sind.

Kirchen, die dem heiligen Cyprian von Antiochien oder dem Märtyrerpaar Cyprian und Justina von Antiochien geweiht sind:
 Saint-Cyprien in Eckbolsheim bei Straßburg im Elsass, Frankreich
 St. Cyprian in der Gemeinde Sarntal, Südtirol, Italien
 St. Cyprian und Justina (Kappel am Rhein) in Kappel-Grafenhausen (Ortenau), Baden-Württemberg
 St. Cyprian und Justina (Kleinkitzighofen) in Lamerdingen bei Kaufbeuren (Allgäu)
 St. Cyprian und Justina (Wildpoldsried), bei Kempten (Allgäu)
 St. Justina in der Ortschaft St. Justina, Gemeinde Assling bei Lienz, Osttirol
 St. Zyprian und Justina in der gleichnamigen Ortschaft St. Zyprian der Gemeinde Tiers in Südtirol, Italien

Bekannte Kirchen zu Ehren von Cyprian von Karthago (in Deutschland findet sich sein Patrozinium häufig auch in Kombination mit dem hl. Bischof Cornelius von Rom als St. Cornelius und Cyprian):
 Stiftskirche St. Cornelius und Cyprianus, des ehemaligen Klosters und Damenstifts auf der Insel Buchau im Federsee im heutigen Oberschwaben
 Pfarrkirche St. Cornelius und Cyprian in Biberach
 St. Cyprian’s Church, Birmingham-Hay Mills
 St. Cyprian (Bonn)
 St Cyprian’s Cathedral, Kimberley (Südafrika)
 Saint Cyprian’s Anglican Cathedral in Kumasi, Ghana
 St. Cyprian’s Church, London-Marylebone
 St. Cyprian’s Church, Nottingham-Sneinton
 St. Cyprian Roman Catholic Church, Philadelphia
 San Cipriano (Rom)
 San Cebrián (San Cebrián de Mazote), Kastilien-León, Spanien
 San Cipriano (Zamora), Kastilien-León, Spanien

Literatur 
 Brian Møller Jensen: The Story of Justina and Cyprian of Antioch as told in a Medieval Lectionary from Piacenza. Stockholm 2012.
 Sigrid Popp: Die Fresken von St. Vigil und St. Zyprian. Studien zur Bozner Wandmalerei um 1400. Marburg 2003.
 Tobias F. Korta: Hinweise aus dem Cyprians-Patrozinium zur Gründung der „capella“. In: ders.: Kappel am Rhein im Mittelalter. Ettlingen 2018, S. 62–72, S. 67 f. mit Nachweisen zur Verbreitung der Verehrung Cyprians von Antiochien und Cyprian von Karthago.

Liste (Kirchen nach Patrozinium)